Сезон 1958–1959 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 14 вересня 1958 та 19 квітня 1959 року. Став 28-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Протягом усієї турнірної дистанції боротьба за перше місце точилася між «Барселоною» та мадридським «Реалом». У першому колі змагання турнірну таблицю здебільшого очолював «королівський клуб», а у другій половині першості на чільному рядку таблиці частіше перебували каталонці, які врешті-решт й здобули свої сьомі золоті нагороди національного чемпіонату, обійшовши на фініші головного конкурента на 4 очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1958—59 став нападник мадридського «Реала» Альфредо ді Стефано, який записав до свого активу 23 голи.

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1958–59 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1958–59 на bdfutbol.com  

1958-59
1959 у футболі
1958 у футболі